Морские ворота:

 Морские ворота Санкт-Петербурга — проектируемая архитектурно-строительная композиция в Невской губе Финского залива.
 Морские ворота — муниципальный округ Санкт-Петербурга.
 Морские ворота — фильм Сергея Тарасова, 1974 год.